Eucharius Rösslin ist der Name folgender Personen:

*Eucharius Rösslin der Ältere (1470–1526), deutscher Apotheker und Arzt
Eucharius Rösslin der Jüngere († 1554), deutscher Arzt